Литература Замбии в письменной традиции начала зарождаться на фольклорной базе во второй половине XX века и создаётся преимущественно на английском языке. Главными препятствиями к активному развитию литературы в Замбии являются низкий уровень грамотности и высокий уровень бедности.

Хотя нередко среди первых написанных на английском языке произведений в Замбии упоминается пьеса Андреа Масийе «Земли Казембе», которая, будучи исполнена на радио ещё в 1957 году, была опубликована в бумажном виде только в 1973 году, есть и более ранние замбийские художественные произведения: в том числе и Масийе ещё в 1946 году выиграл премию Африканского литературного комитета Северной Родезии () за рассказ на английском языке.

Помимо английского языка, используются также и другие языки Замбии. Так, в 1962 году вышли сборники на языках бемба и луба Жака Чилейя-Чивале и Дж. Мусапу-Аламанго, в том же году написанную на ньянджа историю опубликовал Андреа Масийе.

Среди важных книг шестидесятых годов важно упомянуть также автобиографию Кеннета Каунда «Замбия будет свободной» (, 1962 год) и историческую пьесу «Шака Зулу» (, 1967 год) Фваньянги Муликита.

Важную роль в издательском деле до обретения страной независимости в 1964 году играло «Бюро публикаций Северной Родезии» (). Позднее — вплоть до 1991 года — всю издательскую деятельность вели две организации: государственный «Фонд Кеннета Каунды» (; сейчас это «Замбийское образовательное издательство» ()) и церковное издательство «Мультимедия Замбия» (), — что ограничивало широту возможного творческого поиска писателей страны. Несколько романов в эти годы были опубликованы за рубежом, среди которых, например, изданный в 1971 году «Язык глупца» () Доминика Мулайшо.

1970-е годы ознаменовались появлением и других романов на английском языке, первыми из которых считаются опубликованные в 1970 году «Перед рассветом» Андреа Масийе и «Дрожь в кончиках пальцев» Гидеона Пири; первым историческим романом стал «Меж двух миров» Грива Сибале. В эти годы появились также первые литературные объединения, среди которых «Группа новых писателей» (начала издавать журнал «Литература Замбии») и «Творческое общество Мфала» (начало издавать журнал «Жемчужина Африки»). В 1978 году основана Замбийская национальная ассоциация писателей ().

1980-е годы характеризуются появлением интереса к феминистской тематике, образовывается Замбийская ассоциация женщин-писателей (ZAWWA), публикуется роман «Меняющиеся тени» Генри Мусенги.

В конце XX — начале XXI века литераторы Замбии обратили внимание на проблему столкновения традиционного и нового уклада в жизни, этой теме посвящены, среди прочих, романы «За закрытой дверью» Сьюзан Читабанта и «Стрелы желания» Бимвеллы Синьянгве.

Писатели Замбии добиваются признания и на международной арене. Так, в 2015 году лауреатом премии Кейна за африканское литературное произведение стала  за рассказ «Мешок» ().

Примечания 

Культура Замбии
Замбия